Encke puede referirse a:

Johann Encke, astrónomo alemán (1791-1865).

La división Encke, estrecha zona oscura que subdivide el anillo exterior de Saturno.

El cometa 2P/Encke, el de menor periodo de todos los conocidos hasta el momento.